Alfred Bayer je lahko:
 Alfred Bayer (general)
 Alfred Bayer (politik)